Tom Miller peut désigner :
 Tom Miller (1944-), homme politique américain ;
 Tom Miller (1890-1958), footballeur écossais ;
 Tom Miller (1913-2004), illustrateur américain ;
 Tom Miller (1990-), footballeur anglais.

Voir aussi 
 Barrage Tom Miller